Waśkiwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie zasławskim
 Waśkiwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie sribnianskim
 Waśkiwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie narodyckim